El nombre de Sancha de León puede designar a los siguientes individuos:

 Sancha de León (1013-1067). Hija de Alfonso V de León y de la reina Elvira Menéndez. Fue infanta y reina propietaria de León junto con su esposo, Fernando I de León.
 Sancha de León (c. 1192-a. de 1243). Fue hija de Alfonso IX de León, y a su muerte fue reina de jure de León junto con su hermana Dulce, aunque poco después ambas hermanas cedieron sus derechos a su hermanastro Fernando III de Castilla.
 Sancha Alfonso de León (1220-1270). Hija ilegítima de Alfonso IX de León y de Teresa Gil de Soverosa. Fue comendadora de la Orden de Santiago y en la Iglesia Católica tiene el título de venerable.